Leština ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Tschechien

Ortschaften
 Leština, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Leština u Světlé, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Leština u Zábřeha, Gemeinde im Okres Šumperk
 Leština, Ortsteil von Kozlov u Ledče nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod
 Leština, Ortsteil von Malé Březno nad Labem, Okres Ústí nad Labem
 Leština, Ortsteil von Markvartice u Sobotky, Okres Jičín
 Leština, Ortsteil von Slapsko, Okres Tábor
 Leština, Ortsteil von Strmilov, Okres Jindřichův Hradec 
 Leština (Věž), Ortsteil von Věž, Okres Havlíčkův Brod

Gewässer
 Leština (Rakovnický potok), rechter Zufluss zum Rakovnický potok 
 Leština (Sázavka), linker Zufluss zur Sázavka
 Leština (Slupský potok), rechter Zufluss zum Slupský potok
 Leština (Teich), Teich bei Velká Černá Hať, Okres Plzeň-sever

sonstiges 
 Burg Leština, Burgruine im Okres Ústí nad Labem
 Massaker von Leština

Personen 
 Martin Leština (* 1981), tschechischer Fußballspieler
 Miroslav Leština (* 1964), tschechischer Politiker
 Vladimír Leština (1919–1994), tschechischer Fußballspieler